Bally kan syfta på:

 Bally Manufacturing – ett amerikanskt företag

Indien 

 Bally, stad, Haora,

USA 

 Bally, Pennsylvania, ort, Berks County,